Moraes peut désigner :

Patronyme 

 Alexandre de Moraes (1968-), homme politique brésilien ;
 Antonieta Dias de Moraes (1916-1999), femme de lettres brésilienne ;
 Antonio Wagner de Moraes (1966-), footballeur brésilien ;
 Ayrton Vieira de Moraes (1929-), ancien arbitre de football ;
 Basílio de Morães (1982-), athlète brésilien ;
 Carlos Roberto de Moraes Jr (1990-), athlète brésilien ;
 Francisco de Moraes (1500?-1572), écrivain portugais ;
 Vinícius de Moraes (1913-1980), musicien, compositeur, chanteur, pianiste, parolier et poète brésilien ;
 Wenceslau de Moraes (1854-1929), officier de la marine, consul et écrivain portugais.
Patronyme portugais
Patronyme brésilien